Джордж Ро́берт Уо́терхаус () — английский зоолог, энтомолог.

Биография 
Джордж Роберт Уотерхаус был сыном архитектора Джеймса Эдварда Уотерхауса. В 1833 году он стал соучредителем Королевского энтомологического общества Лондона и был избран управляющим библиотекой. С 1849 по 1850 годы он был президентом общества.

С 1835 по 1836 годы Уотерхаус работал куратором в музее Ливерпуля. Затем он перешёл в Зоологическое общество Лондона, где работал куратором до 1843 года. В ноябре 1843 года он работал помощником куратора по минералогии в Британском музее в Лондоне, а в декабре 1851 года управляющим отделом минералогии. В 1857 году Уотерхаус стал управляющим отделом геологии, оставаясь на этой должности до 21 июня 1880 года.

Чарльз Дарвин познакомился с Уотерхаусом уже во время своей учёбы в Кембридже в конце 1829 года, так как оба были усердными собирателями жуков. В начале января 1837 года Дарвин во время своей поездки на HMS Beagle передал собранные экземпляры млекопитающих и птиц Зоологическому обществу.

Дочь Уотерхауса вышла замуж за энтомолога Эдварда Рая, а сын Чарльз Оуэн стал известным энтомологом-колеоптерологом.

Труды 
 Catalogue of the mammalia preserved in the Museum of the Zoological Society of London. 1838—1839
 The Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle. Mammalia. Smith, Elder & Co., London 1838—1839
 The Naturalist’s Library. Mammalia. Vol. XI.: Marsupialia, or Pouched Animals. W. H. Lizars, Edinburgh 1841
 A natural history of the Mammalia. 2 Bände, H. Baillière, London 1846—1848
 Catalogue of British Coleoptera. Taylor and Francis, London 1858

Примечания

Литература 
 Frederic Boase: Modern English Biography: Containing Many Thousand Concise Memoirs of Persons who Have Died Since the Year 1850, with an Index of the most Interesting Matter. Netherton & Worth, Truro 1892—1921 — 6 томов

Зоологи Великобритании
Президенты Королевского энтомологического общества Лондона